Der MASTER-Motor ist eine Motorenfamilie von Piaggio.

Die Motoren wurden 1998 vorgestellt und werden seit 1999 verbaut. Master steht für Multi-valve Advanced Super Torque Engine Range.

Varianten 

   Technische Daten a
  a Die Werte entstammen den Handbüchern und der Webseite Piaggio Engines

Weblinks 

 Website Piaggio Engines

Zweiradmotor
Piaggio